Kanton Einbeck steht für:

 Kanton Einbeck (Stadt), von 1807 bis 1813 bestehender Kanton im Distrikt Einbeck, Departement der Leine, Königreich Westphalen
 Kanton Einbeck (Land), von 1807 bis 1813 bestehender Kanton im Distrikt Einbeck, Departement der Leine, Königreich Westphalen